Mecz finałowy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1978 odbył się 25 czerwca 1978 roku na stadionie Monumental w Buenos Aires w Argentynie. Spotkały się w nim reprezentacja Argentyny z reprezentacją Holandii. Sędzią tego meczu był Sergio Gonella (Włochy). Mistrzostwo świata po raz pierwszy w historii zdobyli Argentyńczycy, którzy – po dogrywce – pokonali Holendrów 3:1 (wynik w regulaminowym czasie gry – 1:1). Królem strzelców turnieju został Mario Kempes (6 bramek). Puchar Świata wzniósł kapitan Argentyńczyków, Daniel Passarella, który otrzymał tę nagrodę z rąk ówczesnego prezydenta Argentyny Jorge Videli.

Uczestnicy 
 vs

Droga do finału

Mecz 

MISTRZ ŚWIATA 1978

ARGENTYNA

 PIERWSZY TYTUŁ

Przypisy 

Mecze finałowe Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1978
Reprezentacja Argentyny w piłce nożnej
Reprezentacja Holandii w piłce nożnej